En général, un point chaud est un endroit où la température est particulièrement élevée, comparée à son environnement.

Sciences et techniques 
 En physique, un point chaud est l'endroit précis où la température est particulièrement élevée. Cela peut se trouver dans toute pièce mécanique soumise a une friction prolongée ou à une source de chaleur ponctuelle tel qu'un chalumeau, par exemple.
 En sciences de la Terre, et plus particulièrement en géodynamique et en volcanologie, un point chaud est une zone de formation de magma au sein du manteau de la Terre ou d'une autre planète, formée au-dessus d'un panache (une colonne ascendante) et traduite en surface par une activité volcanique régulière.

Utilisation imagée 
Le terme "point chaud" peut être utilisé comme un endroit particulier, sans relation particulière avec la température :
 En biologie et en écologie, un point chaud de biodiversité est une zone biogéographique, terrestre ou marine, possédant une grande richesse de biodiversité et particulièrement menacée par l'activité humaine.

Culture et société 
 Le Point Chaud Sprimont est un club belge, de basket-ball, basé dans la localité de Sprimont.

Articles connexes 
 Pages dont le titre commence par Point chaud